Inferno:

 Inferno — операційна система.
 Inferno — київський рок-гурт.
 Інферно — давня назва передостаннього кола пекла;